Antonshöhe bezeichnet:
 Antonshöhe (Breitenbrunn), einen Ortsteil von Breitenbrunn/Erzgeb. in Sachsen
 Antonshöhe (Wien), einen Berg im 23. Wiener Gemeindebezirk